Příjmení Egan nese více osobností:

 Clare Eganová (* 1987) – americká biatlonistka
 Edmund Egan (1841–1901) – uherský úředník ministerstva zemědělství
 Edward Michael Egan (1932–2015) – americký římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup New Yorku, kardinál
 Greg Egan (* 1961) – australský programátor a autor hard sci-fi
 Christopher Egan (* 1984) – australský herec
 Jennifer Eganová (* 1962) – americká spisovatelka
 Michael Francis Egan (1761–1814) – františkánský mnich a první biskup filadelfský